François Guilbaud, protagoniste du film musical dramatique Une chambre en ville de Jacques Demy ;
 Georges-Théodule Guilbaud (1912-2008), mathématicien ;
 Georgette Guilbaud (1907), artiste-peintre ;
 Gustave Guilbaud (1842-1912), sculpteur ;
 , chef cuisinier ;
 Pierre Guilbaud (1925-2014), réalisateur ;
 René Guilbaud (1890-1928), aviateur ;
 Rue du Commandant-Guilbaud ;
 Yannick Guilbaud, écrivain.